Budynek Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Słowackiego 8, w sąsiedztwie Hotelu Mercure oraz Domu Studenckiego nr 1.

Historia 

Budynek powstał w 1973 roku według projektu Janusza Jerki (współautor Adam Falkiewicz) i przeznaczony był na siedzibę Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika. Była to największa inwestycja biblioteczna na terenie dawnego województwa bydgoskiego, której budowę przyspieszyły obchody Roku Kopernikańskiego (uczczenie 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika). Warto dodać, że do jej powstania doszło także dzięki wieloletnim staraniom i nieprzejednanej postawie ówczesnego dyrektora biblioteki Alojzego Tujakowskiego. Obiekt dla czytelników otwarto 4 października 1973, a jego uroczysta inauguracja miała miejsce 15 grudnia tegoż roku w ramach obchodów 50 – lecia bibliotek.

W latach 1974–1998 w budynku działała także Oficyna Drukarska pod kierownictwem toruńskiego grafika Zygfryda Gardzielewskiego.

Po reformie administracyjnej kraju, która miała miejsce w 1975 roku, biblioteka odzyskała status instytucji wojewódzkiej i odtąd działała pod nazwą Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika.

W 1976 roku przed budynkiem odsłonięto pomnik Samuela Bogumiła Lindego.

W latach 2013–2015 gmach przeszedł gruntowną modernizację. Wykonano wówczas m.in. nowoczesny system wentylacyjno-klimatyzacyjny, który zapewnił odpowiedni mikroklimat magazynów mieszczących księgozbiór, które również zostały wyposażone w system ochrony przeciwpożarowej i bezpośrednie połączenie ze strażą pożarną.

Władze samorządu województwa kujawsko-pomorskiego planują rozbudowę gmachu od strony ul. Kraszewskiego.

Budynek został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków.

Architektura 
Budynek powstał w stylu powojennego modernizmu.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Biblioteki w Toruniu
 Archiwa w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Budynki muzeów i bibliotek w Toruniu
Toruń